Muziek
 U2 (band), Ierse rockband

Vervoer
 Lockheed U-2, Amerikaans spionagevliegtuig
 U 2 (Kriegsmarine), Duitse duikboot in Tweede Wereldoorlog
 U2 (Berlijn), metrolijn
 U2 (Hamburg), metrolijn 
 U2 (München), metrolijn
 U2 (Neurenberg), metrolijn
 U2 (Wenen), metrolijn